Río San Carlos kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Río San Carlos (vattendrag i Costa Rica), Alajuela,

Falklandsöarna 

 San Carlos River (vattendrag i Falklandsöarna), 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar